Emilmuelleria är ett släkte av svampar. Emilmuelleria ingår i familjen Chaetomiaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Emilmuelleria